2/10 kan syfta på:

 2 oktober
 10 februari (amerikanskt datumformat)